U-98 – niemiecki okręt podwodny(U-Boot) typu VIIC z okresu II wojny światowej.

Dowódcy 
 12.10.1940 – 23.03.1942 – Robert Gysae
 24.03.1942 – 10.1942 - Wilhelm Schulz
 10.1942 - 15.11.1942 – Kurt Eichmann

Przydział 
 12.10.1940 - 28.02.1941 – 7 Flotylla treningowa (szkolenie)
 1.03.1941 - 5.11.1942 - 7 Flotylla treningowa

Patrole

Zatopione lub uszkodzone okręty

Przypisy 

Okręty podwodne typu VIIC